Хитрино:

 Хитрино — село в Болгарии. Находится в Шуменской области, входит в общину Хитрино.
 Хитрино — община в Болгарии. Входит в состав Шуменской области.